LRL bezeichnet:
den IATA-Code des togoischen Flughafens Niamtougou
das Lexikon der Romanistischen Linguistik

lrl steht für:
 Achomi (ISO-639-3-Code), Südwest-Iranische Sprache

Abkürzung